Panikkar ist der Familienname folgender Personen:

K. Madhava Panikkar (1895–1963), indischer Journalist, Historiker, Administrator und Diplomat
Raimon Panikkar (1918–2010), spanischer römisch-katholischer Priester, Professor der Religionsphilosophie und Vertreter des interreligiösen Dialoges